Атамура:
 Атамура (село) — аул в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Атамура (корпорация) — корпорация, осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность.